Der Begriff Herakleion (griechisch Ἡράκλειον „dem Herakles geweihter Ort“) bezeichnet:

 Iraklio, Hauptstadt Kretas (oft traditionell Heraklion oder Iraklion geschrieben, in der Antike als Herakleion der Hafen von Knossos)
 Herakleion (Ägypten), antike Hafenstadt in Ägypten
 Herakleion (Makedonien), antiker Ort im Süden Makedoniens
 Heraklion (Schiff), 1966 gesunkenes griechisches Fährschiff
 Herculaneum, antike Stadt in Italien (ursprünglicher griechischer Name: Herakleion)

Siehe auch:
 Heraklion
 Herakleia
 Herakleopolis